Juanfran est la contraction des prénoms espagnols Juan et Francisco. Il est utilisé comme pseudonyme par :
 Juan Francisco García, dit Juanfran, footballeur espagnol né en 1976.
 Juan Francisco Torres Belén, dit Juanfran, footballeur espagnol né en 1985.
 Juan Francisco Moreno Fuertes, dit Juanfran, footballeur espagnol né en 1988.

C'est aussi un diminutif utilisé pour :
 Juan Francisco Guevara, pilote de vitesse moto espagnol né en 1995.